Каба́ньяс ():

Топоним 
 Кабаньяс — департамент в Сальвадоре.
 Кабаньяс — населённый пункт в Гондурасе, в департаменте Копан ().
 Кабаньяс — населённый пункт на Кубе, в провинции Артемиса ().
 Кабаньяс — муниципалитет в Гватемале, в департаменте Сакапа.
 Кабаньяс — муниципалитет в Гондурасе, в департаменте Копан.
 Кабаньяс — муниципалитет в Гондурасе, в департаменте Ла-Пас.
 Кабаньяс — муниципалитет в Испании, в провинции Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.
 Кабаньяс — бухта у побережья Кубы ().
 Кабаньяс — горная вершина в Испании ().
 Кабаньяс-де-Полендос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Кабаньяс-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.

Фамилия 
 Кабаньяс, Лусио (1939—1974) — мексиканский сельский учитель, революционер.
 Кабаньяс, Рикардо (род. 1979) — швейцарский футболист галисийского происхождения.
 Кабаньяс, Роберто (1961—2017) — футболист из Парагвая, который играл на позиции форварда.
 Кабаньяс, Сальвадор (род. 1980) — парагвайский футболист.
 Кабаньяс, Франсиско (1912—2002) — мексиканский боксёр.
 Химено-и-Кабаньяс, Амалио (1852—1936) — испанский врач, учёный и политик

Другое 
 Кабаньяс — больничный комплекс начала XIX века в Гвадалахаре (Мексика), объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

См. также 
 Кабанас
 Ла-Кабанья — крепость XVIII века в Гаване (Куба)

Ссылки 
 Топоним Cabañas на сайте geonames.org